Аугусто Гомез Виљануева има више значења:

 Аугусто Гомез Виљануева, Коалатиља (Армерија), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Аугусто Гомез Виљануева (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Аугусто Гомез Виљануева (Куенкаме), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Аугусто Гомез Виљануева (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Аугусто Гомез Виљануева (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Аугусто Гомез Виљануева (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Аугусто Гомез Виљануева (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Аугусто Гомез Виљануева (Тепезинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Аугусто Гомез Виљануева (Сантијаго Сочијапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику